Сюе́вр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Орлеана, 13 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 624 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1573,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сюевр

 Сюевр на сайті французького Національного інституту географії
 Сюевр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сюевр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер